«Либерализм» — книга экономиста Людвига фон Мизеса (австрийская экономическая школа), которая была впервые опубликована в 1927-м году. В данной книге экономист выдвигает тезисы в защиту классического либерализма, утверждая, что классические либеральные свободы вытекают из права собственности.

Примечания 

Социологические книги
Либерализм
Книги 1927 года